Змагання в заліку гонок-переслідування в програмі кубку світу з біатлону 2013–2014 серед жінок розпочалися 8 грудня 2013 року на другому етапі в австрійському Гохфільцені й на дев'ятому етапі в норвезькому Холменколлені. Гонку першого етапу в Естерсунді було зупинено й скасовано через ураганний вітер.
Свій титул володаря малого кришталевого глобуса захищатиме норвежка Тура Бергер.

Формат 
У гонці переслідування, або персьюті, спортсменки стартують через проміжки часу, які визначаються їхнім результатом у спринтерській гонці. Біатлоністки долають п'ять кіл загальною довжиною 10 км і виконують чотири стрільби в порядку: лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней п'ятьма пострілами, причому біатлоністки виконують стрільбу на установках, призначених їм перед гонкою. Кожний невлучний вистріл карається проходженням штрафного кола 150 м завдовжки. Перемагає біатлоністка, яка першою перетнула фінішну лінію. Переможець сезону визначається за загальною кількістю набраних очок і нагороджується малим кришталевим глобусом.

Призери сезону 2012–13

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2013-14
2013 у біатлоні
2014 у біатлоні